Суперкубок Грузії з футболу 2014 — 14-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 грудня 2014 року між чемпіоном та володарем кубка Грузії Динамо (Тбілісі) та фіналістом кубка Грузії клубом Чихура.

Матч

Деталі

2014
Грузія
2014 у Грузії